

Sigle 
 California College of the Arts – scuola d'arte con sedi a Oakland e San Francisco (Stati Uniti)
 Canadian Centre for Architecture – museo e centro di ricerca sull'architettura con sede a Montréal (Canada)
 Canadian Curling Association – federazione sportiva canadese del curling
 Centro di Conservazione Archeologica – società privata italiana attiva in campo internazionale con sede a Roma
 Chromated Copper Arsenate – arsenocromato di rame, usato come preservante nel trattamento del legno, noto anche con il nome commerciale di Tanalith
 Comics Code Authority – organo di censura del fumetto negli Stati Uniti
 Commissione Cantonale Arbitri – commissione che si occupa della formazione e della designazione degli arbitri di pallacanestro nel Cantone Ticino (Svizzera)
 Confederazione Comunisti/e Autorganizzati – partito politico italiano
 Corrections Corporation of America – società privata statunitense che si occupa della gestione delle prigioni pubbliche
 Cigar Club Association – associazione culturale italiana che raggruppa svariati cigar club della penisola

Biologia molecolare 
CCa – codone citosina-citosina-adenina che codifica per la prolina

Statistica 

 CCA – acronimo in inglese per l'Analisi della Correlazione Canonica

Codici 
 CCA – codice vettore ICAO per la compagnia aerea Air China
 cca – codice ISO 639-3 della lingua cauca